De Valkenbergconcerten zijn een jaarlijks terugkerend muziekevenement in Breda Centrum in Breda.

Het wordt gehouden in de open lucht in het Park Valkenberg in de binnenstad. Het festival wordt gehouden op diverse dinsdagavonden.

Externe link
 Palm Parkies

Evenement in Breda
Muziekfestival in Nederland